Röka kan syfta på:

 Röka – en aktivitet där man andas in rök från brinnande material, se rökning
 Röka – en konserveringsmetod för livsmedel, se Rökning (matlagning)